Каму́ссо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Камуссо, Сузанна (род. 1955) — итальянская активистка профсоюзного и женского движения.
 Камуссо, Франческо (1908—1995) — итальянский шоссейный велогонщик.